Romet Rental Systems – operator bezobsługowych miejskich stacji wypożyczania rowerów na terenie Polski.

Lokalizacja 
Operator prowadził wypożyczalnie rowerów w Rzeszowie (RoweRes) w latach 2010–2018 i w Toruniu (Toruński Rower Miejski) w latach 2014 - 2017

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona operatora

Wypożyczalnie rowerów